Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen steht für:

 Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (Bogestra), das Verkehrsunternehmen der Städte Bochum und Gelsenkirchen
 Straßenbahn Bochum/Gelsenkirchen, das von der Bogestra betriebene Straßenbahnsystem in den Städten Bochum, Gelsenkirchen, Hattingen, Herne und Witten